Jastrowie (plaats), plaats in Polen
 Jastrowie (gemeente), gemeente in Polen